Јелица Влајки (Ђаково, 1919 — Загреб, 27. мај 2004) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улога 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || -{As the Sea Rages}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1964. || Службени положај || Радница - члан управног одбора (као Јелица Ловрић)
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата || Мајка
|-
| 1968. || Голи човјек || Шјора Кате (као Јелена Ловрић)
|-
| 1969. || Америчка јахта у Сплитској луци (ТВ филм) || Воћарица (као Јелица Ловрић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Јана (ТВ филм) || Фрау Блажек (као Јелица Ловрић)
|-
| 1970 1971. || Наше мало мисто (ТВ серија) || Зоја
|-
| 1971. || Куда иду дивље свиње || Мајка браће Гавран
|-
| 1972. || Просјаци и синови (ТВ серија) || /
|-
| 1972. || Рођендан мале Мире (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту (ТВ серија) || Маре Ајдук
|-
| 1973. || Оргуље и ватрогасци (ТВ филм) || Луција, Тонкова матер (као Јелица Ловрић-Влајки)
|-
| 1977. || Не нагињи се ван || Анђела, клозет-фрау (као Јелица Ловрић-Влајки)
|-
| 1978. || Љубица || Гђа из аутобуса
|-
| 1978. || Судите ме (ТВ филм) || Мајка (као Јелица Ловрић-Влајки)
|-
| 1979. || Паклени оток || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Луда кућа || Ирина Шоштарић (као Јелица Ловрић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1994. || Вуковар се враћа кући || /
|-
| 1996. || Препознавање || сељанка
|-
| 1999. || Црвена прашина || Руа
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2003. || Ту || пензионерка
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1919.
Умрли 2004.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Ђаковчани